Cercideae ist eine Tribus aus der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae oder Leguminosae). Die bis zu 300 Arten kommen pantropisch vor.

Beschreibung 
Es sind immergrüner oder laubabwerfender Sträucher, Bäume und Lianen. Es können Ranken vorhanden sein. Sie sich zeichnen innerhalb der Familie vor allem durch ihre Blattspreitenform aus. Die wechselständig und spiralig oder zweizeilig angeordneten Laubblätter sind nicht gefiedert. Beim Wachstum der Blätter wird das Längenwachstum entlang der Mittelrippe relativ früh eingestellt, während es am Rand der Blattspreite noch andauert. Hierdurch entstehen vorne ausgerandete bis zweispaltige Blätter. Die Stomata sind meist paracytisch.

Die zwittrigen Blüten sind mehr oder weniger stark zygomorph und fünfzählig mit meist doppelter, nur bei Brenierea (bei der Kronblätter fehlen) einfacher Blütenhülle. Es kann ein Blütenbecher (Hypanthium) vorhanden sein. Die fünf Kelchblätter sind verwachsen sind vor der Anthese oben offen oder geschlossen und bilden einen ganzrandigen, gezähnten oder zwei- bis fünflappigen Kelch. Es sind meist zehn, selten weniger, meist ungleiche Staubblätter vorhanden. Entweder sind alle Staubblätter fertil oder ein Teil ist zu Staminodien umgewandelt. Die Staubfäden können teilweise verwachsen sein. Es ist nur ein Fruchtblatt vorhanden. Die Samen enthalten meist Endosperm, keine Stärke und besitzen oft einen Arillus.

Systematik 
Die Tribus Cercideae ist die basale Gruppe im Stammbaum der Fabaceae. Früher in die Unterfamilie der Caesalpinioideae eingegliedert wird sie heute keiner der drei Unterfamilien zugeordnet. Ein Synonym für Cercideae  ist Bauhiniaceae .

Die Tribus Cercideae wird gegliedert in zwei Subtribus. Dazu gehören je nach Autor etwa fünf oder bis zu zwölf Gattungen und etwa 265 bis 300 Arten:
 Subtribus Cercidinae mit den drei Gattungen:
 Adenolobus : Die etwa drei Arten sind im südwestlichen Afrika beheimatet.
 Judasbäume (Cercis ): Mit zehn Arten. Es sind Sträucher und kleine Bäume. Ihre Areale liegen in den mediterranen Klimazonen der Nordhalbkugel.
 Griffonia : Die etwa vier Arten sind im westlichen Afrika beheimatet. Es sind Sträucher oder Lianen.
 Griffonia simplicifolia : Aus West- bis nach Zentralafrika.
 Subtribus Bauhiniinae mit zwei Gattungen (mit weiter Auffassung der Gattung Bauhinia):
 Bauhinien (Bauhinia ; s. lat. etwa 250 bis 300 Arten): Inklusive Barklya , Cardenasia , Caspareopsis , Casparia , Gigasiphon , Lysiphyllum , Pauletia , Phanera , Piliostigma , Schnella , Tylosema  Bauhinia s. str. ist eine pantropische Gattung mit 150 bis 160 Arten, es sind Bäume und Sträucher. Die anderen Gattungen, wenn man sie eng fasst, enthalten Lianen.
 Brenierea : Es ist eine monotypische Gattung mit der einzigen Art:
 Brenierea insignis : Dieser Baum oder Strauch wächst in Höhenlagen zwischen 0 und 500 Meter an subariden Standorten in Madagaskar.

Quellen 
 Die Tribus bei der APWebsite. (Abschnitte Systematik und Beschreibung)
 Carole Sinou, Félix Forest, Gwilym P. Lewis, Anne Bruneaua: The genus Bauhinia s.l. (Leguminosae): a phylogeny based on the plastid trnL-trnF region. In: Botany. Volume 87, Issue 10, 2009, , S. 947–960, doi:10.1139/B09-065.
 Richard P. Wunderlin: Reorganization of the Cercideae (Fabaceae: Caesalpinioideae). In: Phytoneuron. Nr. 48, 2010, , S. 1–5, online (PDF; 83 kB).

Einzelnachweise

Weblinks 

 Eintrag beim Tree of Life Projekt. (englisch)

Hülsenfrüchtler
Fabaceae